Муї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 55 км на північ від Парижа, 65 км на південь від Ам'єна, 21 км на південний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2136 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5362,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Муї на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт міста Муї
 [ Розташування муніципалітету Муї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза